Resultats del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 1993 disputat al circuit de Montmeló el 9 de maig del 1993.

Classificació

Altres 
 Pole: Alain Prost 1' 17. 809

  Volta ràpida: Michael Schumacher 1' 20. 989 (a la volta 61)

Referències 
 

1993
Espanya
Competicions esportives del 1993 a Catalunya